И́моджен Стаббс (; род. 20 февраля 1961, Нортамберленд, Великобритания) — английская актриса и драматург.

Биография 
Имоджен Стаббс родилась в графстве Нортумберленд в семье военно-морского офицера. Позже с родителями переехала в Лондон, где они жили на старой барже, стоящей на Темзе. Получила образование в двух частных школах:  и Вестминстерской школе. Начала карьеру с роли Ирины в студенческой постановке «Трёх сестёр» Чехова.

В один год с Имоджен Королевскую академию драматического искусства закончили Джейн Хоррокс и Иэн Глен, с тех пор Стаббс — ассоциированный член академии. Актриса добилась успеха, работая в Королевской Шекспировской компании, особенно в роли Дездемоны в пьесе Отелло, режиссёра Тревора Нанна.

В 1994 году вышла замуж за сэра Тревора Нанна, став таким образом леди Нанн. В браке родились сын Джесси и дочь Элли. В апреле 2011 года пара объявила о разводе.

Фильмография

Работы в театре

Ссылки 
 

Английские драматурги